Gudrun – personaggio della mitologia norrena
Gudrun – nome proprio di persona femminile
Gudrun – album dei Pierrot Lunaire del 1977
 328 Gudrun – asteroide della fascia principale del sistema solare